Pinza puede referirse a:

Pinza, máquina-herramienta cuyos extremos se aproximan para sujetar algo.
Pinza (dulce), dulce típico veneciano.
 Pinza (Lugo), parroquia y aldea del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia, España.
Pinza (política), en política parlamentaria, acuerdo entre dos partidos antagónicos, y desde posiciones opuestas, contrario a un tercero que queda en el centro para presionarlo en su toma de decisiones.
Pinza amperimétrica, tipo especial de amperímetro.
Pinza de depilación, pinzas que sirven para depilar.
Pinza de parrilla, pinzas utilizadas para poner, girar o sacar alimentos de la barbacoa.
Pinza de Rincones, artefacto industrial diseñado por el venezolano Rafael A. Rincones
Pinza para espaguetis, pinza utilizada en la cocina para servir la pasta.
Pinzas de laboratorio, tipo de sujeción ajustable usada en laboratorios.
Pinzas de punta, pinza de corte y sujeción usado por electricistas.
Pinzas de presión o Pinzas de cierre por Acodamiento, pinzas que pueden ser inmovilizados en una cierta posición.
Pinza óptica, instrumento científico que usa un rayo láser para proveer una fuerza atractiva o repulsiva.
Pinza, apéndice de los escorpiones y algunos crustáceos.
Pinza de té, infusor de té muy usado en el siglo XIX.